Une situation de différenciation liée à la provenance de chaque UP est explicitée dans cet article, ce qui motive cette homonymie.

Voici les universités populaires en activité :

 à Bourges
 à Boston
 à Caen
 à Grenoble
 à Lausanne
 à Lyon
 à Mons, (Belgique)
 à Montréal
 à Mulhouse
 à Strasbourg

Voir aussi 
 Université populaire
 Association des universités populaires de France
 Université « Tous Âges »
 Université de « tous les savoirs »
 Université populaire du théâtre
 Michel Onfray

Université populaire